Роберт Кирсс (; 3 сентября 1994, Кярдла, Хийумаа) — эстонский футболист, нападающий клуба «ФКИ Левадия». Выступает за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник футбольных команд города Пярну. На взрослом уровне дебютировал в 2010 году в первой лиге в составе «Вапруса», затем провёл два сезона в первой лиге в составе другого местного клуба — «Пярну ЛМ».

В начале 2013 года перешёл в состав действующего чемпиона страны — таллинского «Нымме Калью», но поначалу преимущественно выступал за дублирующий состав. Дебютный матч за основную команду в чемпионате Эстонии сыграл 20 июля 2013 года против «Таммеки», а всего в своём первом сезоне провёл 4 матча. Автором первого гола в высшем дивизионе стал 15 марта 2014 года в игре против «Пайде», а 22 августа 2014 года в матче с «Локомотивом» (Йыхви) впервые отличился хет-триком. В 2015 году выступал на правах аренды за «Пярну ЛМ» в высшей лиге. С 2016 года снова играет за «Нымме Калью». В 2018 году стал чемпионом Эстонии.

В ноябре 2019 года подписал контракт с таллинским клубом «ФКИ Левадия».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Эстонии младших возрастов, начиная с 16 лет.

В национальной сборной дебютировал 11 января 2019 года в товарищеском матче против Финляндии, отыграв первые 59 минут.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Вапрус»
Игроки ФК «Пярну»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»